Голт има више значења:
 Голт (Ајова)
 Голт (Калифорнија)
 Голт (Мисури)